Il a existé plusieurs rue de la Lanterne :
Paris
Rue de la Lanterne-en-la-Cité, une ancienne voie située dans l'ancien  quartier de la Cité (actuel ) sur l'île de la Cité.
Rue de la Lanterne-des-Arcis, une ancienne voie située dans l'ancien  (partie de l'actuel ).
Rue de la Vieille-Lanterne, une ancienne voie située dans l'ancien  (partie de l'actuel ).

Strasbourg 
Rue de la Lanterne (Strasbourg)